Lustiger ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Lustiger (1924–2012), deutscher Historiker und Schriftsteller
 Gila Lustiger (* 1963), deutsche Schriftstellerin
 Jean-Marie Lustiger (1926–2007), Erzbischof von Paris

Siehe auch:
 Lustig